Пётр Алексеевич Прозоров () — председатель колхоза «Красный Октябрь».

Дважды Герой Социалистического Труда, четырёхкратный кавалер ордена Ленина.

Биография 
Пётр Прозоров родился а в деревне Чекоты Вожгальской волости Вятской губернии (ныне  Кировской области).

В 1924 году организовал в родной деревне Чекоты сельскохозяйственное товарищество, затем преобразовавшееся в колхоз «Красный Октябрь». Под руководством Прозорова колхоз стал одним из передовых хозяйств страны и был награждён в 1967 году орденом Ленина.

Умер 2 июня 1968 года в селе Вожгалы Кировской области.

Член КПСС с 1926 года. Избирался делегатом XX, XXI, XXII, XXIII съездов КПСС, а также депутатом Верховного совета РСФСР III—VII созывов.

Награды и звания 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 17.03.1948 — за высокие урожаи ржи,
 24.04.1958 — за успехи в развитии сельского хозяйства.
 Орден Ленина (четырежды).
 Малая золотая медаль ВДНХ.
 Золотая медаль ВДНХ.
 Большая золотая медаль ВДНХ.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Кировской области

Примечания

Ссылки 
 

Дважды Герои Социалистического Труда
Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС